В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Detroit 1976, що проходив у рамках Туру WTA 1976, Мона Геррант і Енн Кійомура виграли титул, у фіналі перемігши пару Кріс Еверт і Бетті Стов 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Франсуаза Дюрр (1-ше коло)
 Кріс Еверт /  Бетті Стов (фінал)

 Ісабель Фернандес /  Міма Яушовец (півфінал)
 Мона Геррант /  Енн Кійомура (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Detroit